4-й командный чемпионат Европы по шахматам

Финал четвёртого командного чемпионата Европы по шахматам проходил в Капфенберге с 9 по 18 мая 1970 года. 17 команд.

Порядок проведения: 4 полуфинала (в 2 круга, один полуфинал — в 1 круг) и финал; из 3-го и 4-го полуфинала в финал допускалось по 2 команды.

При равенстве набранных очков в финал допускались команды с большим числом выигранных матчей. Без отборочных соревнований в финал попали команды СССР и Югославии — победители предыдущего 3-го чемпионата Европы. Выиграв все матчи, советские шахматисты стали победителями чемпионата — 52½ очка. 2-е место заняла команда Венгрии — 41 очко, 3-е — ГДР — 39½.

Полуфиналы

1-я группа

2-я группа

3-я группа

4-я группа

Финал

Составы команд-призёров

Лучшие результаты по доскам и среди запасных участников 
 1-я доска — В. Ульман — 4½ очка из 7;
 2-я — М. Филип — 5 из 7;
 3-я — Л. Полугаевский — 5 из 7;
 4-я — Е. Геллер — 4 из 6;
 5-я — В. Смыслов — 5 из 6;
 6-я — М. Тайманов — 5 из 6;
 7-я — М. Таль — 5 из 6;
 8-я — П. Керес — 5 из 5;
 9-я — Д. Форинтош —— 6 из 7;
 10-я — Р. Холмов — 4½ из 6;
 запасные — М. Шёнеберг — 5 из 6, Х. Геренский (Болгария) — 4½ из 5.

Литература

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Европы по шахматам
1970 год в шахматах
Май 1970 года
Чемпионаты Европы в Австрии
Чемпионаты Европы в 1970 году
Спорт в Австрии в 1970 году
Шахматы в Австрии
Капфенберг